

Geografia 
 Laon – comune francese nel dipartimento dell'Aisne della regione dell'Alta Francia
 Cantone di Laon-1 – suddivisione amministrativa francese
 Cantone di Laon-2 – suddivisione amministrativa francese

Persone 
 Adalberone di Laon – vescovo e poeta francese
 Anselmo di Laon – filosofo e teologo francese
 Anstrude di Laon – monaca cristiana franca, badessa dell'Abbazia di Saint-Jean de Laon e venerata come santa dalla Chiesa cattolica
 Bertrada di Laon – prima regina carolingia dei Franchi, consorte di Pipino il Breve
 Cariberto di Laon – conte di Laon e nonno di Carlo Magno
 Genebaldo di Laon – primo vescovo di Laon, venerato come santo dalla Chiesa cattolica

Battaglie 
  Battaglia di Laon del 1814 –  combattuta durante la Guerra della Sesta coalizione antinapoleonica

Altro 
 12279 Laon – asteroide della fascia principale